Gesamteinkommen bezeichnet:

 Gesamteinkommen (Sozialrecht) als das Gesamteinkommen einer natürlichen Person
 Volkseinkommen als das Gesamteinkommen der Bevölkerung eines Staates